Дюла — угорське ім'я.
 Кадар Дюла (нар. 1930, Дєндєш) — угорський вчений в області технології, хімії і біохімії виноробства. 

 Дюла — село в Україні, Закарпатської області.
 Дюла — місто в Угорщині.

Див. також 
 Дьюла (значення)